Il kibibit è un'unità di misura dell'informazione o della quantità di dati e fa parte dei vari multipli del bit. 
Il termine deriva dalla contrazione di kilo binary digit ed ha per simbolo Kib.

Descrizione

Conversioni 
In bit:
  Kib = 1 mebibit 
  Kib = 1 gibibit 
  Kib = 1 tebibit 
  Kib = 1 pebibit 
  Kib = 1 exbibit 
  Kib = 1 zebibit 
  Kib = 1 yobibit 

In byte:
 8 Kib = 1 kibibyte
  Kib = 1 mebibyte 
  Kib = 1 gibibyte
  Kib = 1 tebibyte
  Kib = 1 pebibyte
  Kib = 1 exbibyte
  Kib = 1 zebibyte
  Kib = 1 yobibyte

Voci correlate 
 Prefissi per multipli binari
 Unità di misura
 Ordini di grandezza dei dati

Unità di informazione